Orchipedum ist der wissenschaftliche Name von:
Orchipedum (Orchideen), einer Gattung aus der Familie der Orchideen
Orchipedum (Saugwürmer), einer Gattung aus der Klasse der Saugwürmer